Па́вел Алекса́ндрович Мака́ров:
 Макаров, Павел Александрович (1756—1834) — тайный советник, сенатор.
 Макаров, Павел Александрович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Макаров, Павел Александрович (род. 1965) — российский рэндзист, чемпион России 2012 года.